IV Cuerpo de Ejército del Heer en la Segunda Guerra Mundial.
 IV Cuerpo de Ejército del Ejército Imperial Alemán en la Primera Guerra Mundial.
 IV Cuerpo de Ejército del Ejército Argentino.
 IV Cuerpo de Ejército del Ejército Popular de la República en la guerra civil española.